Strum (Albanië), een plaats en voormalige gemeente in de Albanese prefectuur Fier 
Strum (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin